John Clark House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Clark House (Lexington, Kentucky), NRHP-ID 80001510
 John Clark House (Clarksdale, Mississippi), NRHP-ID 03000589